Larson kan avse:

 Larson – för personer med efternamnet Larson, se Larsson
 Larson (bokförlag) – ett svenskt bokförlag
 Larson! – en svensk serietidning